Fraioli peut désigner :

Patronymes 

  (née en 1965), monteuse italienne ;
 Justine Fraioli (née en 1980), actrice, journaliste et animatrice de télévision française.

Toponymes 

 , village italien ;
 , hameau italien ;
 , village italien.